Kākh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kākhk, ort, Khorasan, 
 Kākh (ort i Iran), Kerman, 

Robotskapade Iranförgreningar